Про́нина — женская форма русской фамилии  и топоним.

Носительницы фамилии 
  — российская дзюдоистка, бронзовая медалистка чемпионата России в лёгком весе (1996, 1997, 2000).
 Пронина, Надежда Петровна (1924—1942) — советская разведчица, погибшая при выполнении задания в Великую Отечественную Войну.
 Пронина, Натали Александровна (род. 1987) — азербайджанская пловчиха-паралимпиец.
 Пронина, Тамара Ивановна (1946—2005) — российская оперная певица, заслуженная артистка России.

Топоним 
 Пронина — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Пронина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Верх-Иньвенское сельское поселение).
 Пронина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Егвинское сельское поселение).